Benkendorf bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Salzatal im Saalekreis in Sachsen-Anhalt, Deutschland, siehe Benkendorf (Salzmünde)
 einen Ortsteil der Stadt Salzwedel im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt, Deutschland, siehe Benkendorf (Salzwedel)
 einen Ortsteil der Gemeinde Teutschenthal im Saalekreis in Sachsen-Anhalt, Deutschland
 ein früheres Adelsgeschlecht im Baltikum und in Franken

Benkendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Joachim Friedrich Benkendorf († 1705), kurbrandenburgischer Diplomat
 Johann Friedrich von Benkendorf (1716–1765), königlich-preußischer Oberstleutnant 
 Ludwig Ernst von Benkendorf (1711–1801), sächsischer Reitergeneral 

Siehe auch:
 Benckendorf
 Benckendorff
 Behnkendorf
 Penkendorf